Quina (planta), planta medicinal
 Quina, popular joc nadalenc, vegeu quinto (joc)